Grad u Hrvatskoj:
 Šibenik, grad u Šibensko-kninskoj županiji

Sibenik, naselje u sastavu općine Veliki Grđevac, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Naselje u Sloveniji:
 Šibenik (Šentjur, Slovenija), naselje u općini Šentjur

Ostalo:
 Šibenik (prezime), hrvatsko prezime